Університет Фрібура, Фрібурзький університет (, UNIFR) — університет, розташований у Фрібурі, в Швейцарії. Підпорядковується кантону Фрібур.

Структура 
Університет Фрібура має п'ять факультетів:
 Католицької теології,
 Права,
 Природничих наук,
 Гуманітарних наук,
 Економіки та соціальних наук.

Див. також 
 Випускники Фрібурзького університету

Примітки

Посилання 

 
 
 

Фрібур
Фрібурзький університет
Засновані 1582
Фрібур
1582 у Європі